Премьер-лига 1994/95 — третий сезон в истории Премьер-лиги. Турнир проводился с 20 августа 1994 года по 14 мая 1995 года. Чемпионский титул завоевал «Блэкберн Роверс». В этом сезоне в последний раз в высшем дивизионе чемпионата Англии выступало 22 клуба. Со следующего сезона число участников сократилось до 20.

Турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры

Примечания

Ссылки 
 Обзор сезона на сайте Премьер-лиги

Футбол в Европе в 1994 году
Футбол в Европе в 1995 году
1994
Спорт в Великобритании в 1994 году
Спорт в Великобритании в 1995 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1994/1995